ZP puede referirse a:
 Acrónimo de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España desde 2004 hasta 2011; o
 ZP Theart, excantante de la banda inglesa de power metal Dragonforce.

Siglas